

Bestuur
 Recapture the Fortress Cities (RFC), “Herover de Vestingsteden”, Europees project voor het behoud van militair erfgoed

Sport 
Randers FC, een Deense voetbalclub
Rangers FC, een Schotse voetbalclub
Reading FC, een Engelse voetbalclub
RFC Roermond, een Nederlandse voetbalclub uit Roermond
RFC Rotterdam, een voormalige Nederlandse voetbalclub uit Rotterdam
RFC (Raamsdonksveer), een Nederlands voetbalclub uit Raamsdonksveer

Technologie 
Request for Comments
Request for Change
Remote Function Call, zie Remote Procedure Call

Wetenschap 
Replicatie Factor C, een eiwitcomplex